Cirripectes — род рыб семейства собачковых (Blenniidae) из Тихого и Индийского океанов.

Виды 
 Cirripectes alboapicalis (Ogilby, 1899)
 Cirripectes alleni (Williams, 1993)
 Cirripectes auritus (Carlson, 1981)
 Cirripectes castaneus (Valenciennes, 1836)
 Cirripectes chelomatus (Williams & Maugé, 1984)
 Cirripectes filamentosus (Alleyne & Macleay, 1877)
 Cirripectes fuscoguttatus (Strasburg & Schultz, 1953)
 Cirripectes gilberti (Williams, 1988)
 Cirripectes hutchinsi (Williams, 1988)
 Cirripectes imitator (Williams, 1985)
 Cirripectes jenningsi (Schultz, 1943)
 Cirripectes kuwamurai (Fukao, 1984)
 Cirripectes obscurus (Borodin, 1927)
 Cirripectes perustus (Smith, 1959)
 Cirripectes polyzona (Bleeker, 1868)
 Cirripectes quagga (Fowler & Ball, 1924)
 Cirripectes randalli (Williams, 1988)
 Cirripectes springeri (Williams, 1988)
 Cirripectes stigmaticus (Strasburg & Schultz, 1953)
 Cirripectes vanderbilti (Fowler, 1938)
 Cirripectes variolosus (Valenciennes, 1836)
 Cirripectes viriosus (Williams, 1988)

Примечания

Ссылки 
 

Собачковые